

Населені пункти та їхні частини

 Дембіна — село в гміні Єльч-Лясковіце Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Дембіна — село в гміні Яніково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембіна — село в гміні Ульгівок Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Дембіна — село в гміні Закшев Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Дембіна — село в гміні Дзешковіце Красницького повіту Люблінського воєводства
 Дембіна — село в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Дембіна — село в гміні Стшижевіце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Дембіна — село в гміні Старий Брус Володавського повіту Люблінського воєводства
 Дембіна — село в гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Дембіна — село в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Дембіна — село в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Дембіна — село в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Дембіна — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Дембіна — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Дембіна — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Дембіна — село в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Дембіна — село в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Дембіна — село в гміні Чоснув Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Дембіна — село в гміні Біла Прудницького повіту Опольського воєводства
 Дембіна — село в гміні Ґожув-Шльонський Олеського повіту Опольського воєводства
 Дембіна — село в гміні Білобжеґі Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Дембіна — село в гміні Крипно Монецького повіту Підляського воєводства
 Дембіна — село в гміні Новий Став Мальборського повіту Поморського воєводства
 Дембіна — село в гміні Устка Слупського повіту Поморського воєводства
 Дембіна — село в гміні Вітково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Дембіна — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Дембіна — село в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Дембіна — село в гміні Старе Чарново Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Дубина (Дембіна) — частина міста Тишівці в Томашівському повіті Люблінського воєводства
 Дембіна — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Дембіна — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Дембіна — частина села Хоменциська-Дуже в гміні Старий Замосць Замойського повіту Люблінського воєводства
 Дембіна — частина села Торунь у гміні Рейовець-Фабричний Холмського повіту Люблінського воєводства
 Дембіна — частина села Жукув у гміні Мйончин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Дембіна — частина села Безек-Дембінський в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Дембіна — частина села Боркі-Вальковські в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Дембіна — частина села Соха-Кольонія в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Дембіна — частина села Россошиця в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Дембіна — частина села Ґнойно в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Дембіна — частина села Лютутув у гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Дембіна — частина села Дзержаніни в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Дембіна — частина села Вятовиці в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Дембіна — частина села Убжеж у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Дембіна — частина села Воякова в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Дембіна — частина села Воля-Радзішовська в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Дембіна — частина села Хронув у гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Дембіна — частина села Нешковіце-Великі в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Дембіна — частина села Кракушовиці в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Дембіна — частина села Мисткув у гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Дембіна — частина села Кобилянка в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Дембіна — частина села Уязд у гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Дембіна — частина села Ґлембока в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Дембіна — частина села Менцина в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Дембіна — частина села Люшовиці в гміні Хшанув Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Дембіна — частина села Ленґ у гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Дембіна — частина села Баранув у гміні Хотча Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Дембіна — частина села Єлова в гміні Лубняни Опольського повіту Опольського воєводства
 Дембіна — частина села Вроцанка в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Дембіна — частина села Тшеснь у гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Дембіна — частина села Модерівка (Модерувка) в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Дембіна — частина села Яблониця Польська (Яблониця-Польська) в гміні Гачув Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Дембіна — частина села Хшонстувка в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Дембіна — частина села Поремби в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Дембіна — частина села Байди в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Дембіна — частина села Рудолтовиці в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Дембіна — частина села Поґуже в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Дембіна — частина села Дроґомисль у гміні Струмень Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Дембіна — частина села Неґовониці в гміні Лази Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Дембіна — частина села Павловіце в гміні Павловіце Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Дембіна — частина села Маркльовіце-Ґурне в гміні Зебжидовіце Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Дембіна — частина села Сіморадз у гміні Дембовець Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Дембіна — частина села Лаґевники-Великі в гміні Павонкув Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Дембіна — частина села Стара Весь у гміні Вілямовіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Дембіна — частина села Скшишув у гміні Ґодув Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Дембіна — частина села Подшкодзе в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Дембіна — частина села Божидар у гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Дембіна — частина села Жухув у гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства
 Дембіна — колонія в гміні Ухане Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Дембіна — колонія в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Дембіна — колонія в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Дембіна — колонія в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Дембіна — осада в гміні Слава Всховського повіту Любуського воєводства
 Дембіна — осада в гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Дембіна — осада в гміні Пельплін Тчевського повіту Поморського воєводства
 Дембіна — осада в гміні Новий Став Мальборського повіту Поморського воєводства
 Дембіна — осада в гміні Ґневіно Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Дембіна — осада в гміні Турек Турецького повіту Великопольського воєводства
 Дембіна — осада в гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Дембіна — осада в гміні Кробя Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Дембіна — осада в гміні Стеншев Познанського повіту Великопольського воєводства
 Дембіна — лісова осада в гміні Кшиж-Велькопольський Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Дембіна — лісова осада в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Дембіна — лісова осада в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Дубина

Примітки